Rödbär kan avse:
 Rödbär – bygdemål för lingon
 Rödbär – bygdemål för smultron